Большой синекольчатый осьминог () является одним из четырех видов рода ядовитых синекольчатых осьминогов, принадлежащих к семейству Octopodidae. Одно из самых ядовитых морских животных.

Описание 
Несмотря на название, большой синекольчатый осьминог — небольшое животное, максимальный размер которого не превышает 10 сантиметров (вместе с щупальцами), и средней массой 80 грамм. Название объясняется размером голубых колец (7-8 мм), которые являются самыми крупными в роду. Всего у осьминога насчитывается до 60 колец, распределенных по всей поверхности. Синяя окраска колец объясняется как абапосематический механизм для отпугивания хищников.

Ареал 
Наиболее распространен в тропических и субтропических водах Индо-Тихоокеанской области, от Шри-Ланки и Филиппин до Южной Австралии и юга Японии.

Живет преимущественно на мелководьях со смешанным рельефом (рифы, песчаные участки и т. д.). Как и многие осьминоги, обитает в норах, выходя на поиски пищи или партнера. Вход в нору довольно легко опознать, так как он часто окружен остатками добычи (пустые панцири крабов и раков).

Биология 
Является донным животным, ведет одиночный образ жизни. Сезон размножения варьируется в зависимости от географического района. Самка откладывает от 60 до 100 яиц, которые крепятся к телу самки на время инкубационного периода, который длится около месяца. Новорожденные имеют короткий этап развития в свободно плавающем состоянии, прежде чем остановиться на морском дне.

Этот маленький осьминог является активным хищником, питается в основном ракообразными, двустворчатыми моллюсками, редко — мелкой рыбой.

Потенциальная опасность 

Хотя большинство синекольчатых осьминогов кажутся маленькими и безобидными, их укус способен убить даже человека: этот вид осьминога имеет два типа ядовитых желез.

Яд из первого типа желёз используется осьминогами для парализации добычи во время охоты. Яд второго типа желёз — макулотоксин — используется для защиты. Это мощный нейротоксин, который напоминает действие тетродотоксина своим сильным парализующим действием. Укус безболезненный, а эффект проявляется субъективно. Негативные последствия проявляются ярче у людей с меньшей массой тела. Действие макулотоксина длится от 15-30 минут до 4 часов.

Первая фаза интоксикации характеризуется парестезией лица и конечностей, жертва чувствует покалывание и/или онемение лица, языка, губ, других частей тела. У пострадавшего начинается повышенное потоотделение, головная боль, головокружение, обильное слюноотделение, рвота, тошнота, диарея, боль в животе. Из-за воздействия макулотоксина пострадавший невнятно говорит, ощущает ухудшение подвижности и слабость. Отмечается цианоз в конечностях и губах, точечные кровоизлияния на теле.

Вторая фаза интоксикации, как правило, происходит через 8 часов после укуса и включает в себя гипотонию и обобщенный паралич мышц. Без оказания первой помощи отравление ядом большого синекольчатого осьминога приводит к смерти. Однако, медицинская помощь не гарантирует предотвращение смерти. Из-за отсутствия эффективного противоядия лечение заключается в терапии.

Ссылки 

 

Octopodidae
Моллюски Индо-Тихоокеанской области
Животные, описанные в 1832 году